А́нна Григо́рьевна Архи́пова (, родилась 5 апреля 1939 в Пирятине) — народный депутат Украины 1-го созыва. Член КПСС с 1964 по 1991 годы. Депутат районного, городского и Хмельницкого областного советов.

Биография 
Окончила Киевский государственный университет имени Т. Г. Шевченко, исторический факультет (1962). 

В 1956—1957 годах работала на рыбном комбинате в Приморске Ленинградской области. С 1952 года — в органах ЛКСМ Украниы: инструктор Хмельницкого обкома (1962), второй секретарь Каменец-Подольского горкома (1962—1963), снова инструктор Хмельницкого обкома (1963—1965), лектор Славутского горкома, секретарь, второй секретарь Славутского райкома, первый секретарь Славутского горкома.

Выдвинута кандидатом в народные депутаты трудовым коллективом колхоза имени Чапаева в Славутском районе. 18 марта 1990 была избрана народным депутатом Украины по Славутскому избирательному округу № 406, сложила полномочия 10 мая 1994. За годы работы в Верховной Раде входила в группы «За социальную справедливость» и «Рада». Занимала должность главы подкомиссии по вопросам работы и быта женщин, Комиссии Верховной рады Украины по вопросам женщин, охраны семьи, материнства и детей.

Замужем, есть ребёнок.

Награды 
 Орден Дружбы народов

Ссылки 
 Биография на официальном веб-сайте Верховной рады Украины
 Биография на сайте журнала «Офіційна Україна сьогодні»

Женщины-политики Украины
Выпускники исторического факультета Киевского университета
Члены Коммунистической партии Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Первые секретари Славутского горкома КП Украины
Члены городских комитетов ВЛКСМ
Депутаты Хмельницкого областного совета
Депутаты районных советов Украинской ССР
Депутаты городских советов Украинской ССР
Делегаты XXVII съезда КПСС